Гран-при Японии 2013 года (официально Formula 1 Japanese Grand Prix) — автогонка, пятнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 29-й Гран-при Японии в истории «Формулы-1»), проходивший с 11 по 13 октября на трассе «Судзука» (город Судзука, префектура Миэ, Япония).

Победителем Гран-при стал Себастьян Феттель (Red Bull). Эта победа стала для Феттеля девятой в сезоне  года и 35-й в карьере. Вторым, с отставанием в 7,1 секунды от времени победителя, к финишу пришёл ещё один пилот команды Red Bull Марк Уэббер, который стартовал в гонке с поул-позиции. Третье место в гонке — как и на предыдущем Гран-при чемпионата — завоевал пилот команды Lotus Ромен Грожан. Он проиграл победителю 9,9 секунды.

Предыдущий Гран-при Японии «Формулы-1» проходил с 5 по 7 октября  года на этой же трассе.

Стюарды 
 Гарри Коннелли () — вице-президент Института FIA, директор Австралийского института безопасности автоспорта, член международного совета по автоспорту FIA, стюард гонок «Формулы-1» и WTCC;
 Хосе Абед () — вице-президент FIA;
 Эмануэле Пирро () — итальянский автогонщик, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе «Формула-1», пятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана».

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
''Погодные условия: небольшая облачность; сухо. Воздух: +24…23 °C, трасса: +36…33 °C.

|}
Примечания
  — Адриан Сутиль наказан стюардами Гран-при Японии потерей пяти стартовых позиций в гонке за замену коробки передач.

  — Шарль Пик и Жюль Бьянки наказаны потерей десяти стартовых позиций каждый — за получение третьего персонального предупреждения в текущем чемпионате, которые были наложены на них стюардами Гран-при Кореи. Причиной предупреждения обоих пилотов послужило превышение ими регламентной скорости во время действия правила жёлтых флагов в гонке. Однако, ввиду принципа последовательного применения наказаний, из-за более позднего штрафа, который был наложен на Адриана Сутиля, Шарль Пик сохранил свою 20-ю стартовую позицию, а Жюль Бьянки переместился с 22-й позиции на 21-ю.

Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}

Круги лидирования

Штрафы пилотов

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 12-й поул Марка Уэббера
 53-й поул команды Red Bull
 18-й быстрый круг Марка Уэббера
 39-й быстрый круг команды Red Bull
 35-я победа Себастьяна Феттеля
 43-я победа команды Red Bull
 10-й подряд подиум команды Red Bull
 25 000-й гоночный километр Адриана Сутиля
 15 000-й гоночный километр Пола ди Ресты
 10 000-й гоночный круг Кими Райкконена
 2 000-й круг лидирования австралийских пилотов
 300-й подиум французских пилотов
 100-й подряд финиш в очках немецких пилотов
 10-й подряд подиум немецких пилотов
 100-й поул шин Pirelli
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

Примечания

Ссылки 
 
 

 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции
 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Японии
Октябрь 2013 года
Спорт в Японии в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке